La maison de Poitiers, dite d'Aquitaine, ou les Ramnulfides, est une famille d'origine franque implantée dans le Poitou, dont sont issus les comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine, ainsi que, par une branche cadette, les princes d’Antioche et les rois de Chypre.

La branche ainée d'Aquitaine s'éteignit en 1204 avec Aliénor d'Aquitaine, tandis que la branche cadette d'Antioche et de Chypre s'éteignit en 1487 avec Charlotte de Lusignan.

Origine 
Le fondateur de la lignée, Ramnulf ou Renoul , comte de Poitiers de 839 à 866, était le fils présumé de Gérard, comte d'Auvergne.

En s'appuyant sur le  de l'abbaye de Reichenau et l'onomastique, Christian Settipani propose de voir en ce dernier un fils d'Étienne, comte de Paris, lui-même fils de Gérard, comte de Paris. Les comtes de Poitiers se rattacheraient ainsi aux Girardides, probablement aussi à l'origine de la Maison de Lorraine.

Ramnulf , comte de Poitiers, marié avec une fille de Rorgon Ier du Maine, Bilchilde ou peut-être Adaltrude selon Christian Settipani, dont :
 Ramnulf II (v. 850 - † ), comte de Poitiers
 Gauzbert (830 - † 893) 
 Ebles († ), abbé de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Denis, archichancelier du roi Eudes de France

Comtes de Poitiers et ducs d'Aquitaine 

Cette famille a donné à partir de 959 toute la lignée des ducs d'Aquitaine, dont les premiers ne portaient officiellement que le titre de comte de Poitiers. L'étroitesse des liens unissant Ramnulf II de Poitiers et Guillaume  le Pieux, puis Ebles Manzer, fils du premier, avec le duc Acfred d'Aquitaine, neveu du second, laissent à penser que les Ramnulfides étaient liés aux Guilhelmides.

La lignée des ducs d'Aquitaine s'éteignit par les mâles en 1137, et par les femmes en 1204 avec Aliénor d'Aquitaine, devenue reine de France, puis lors d'un second mariage, reine d'Angleterre, ce qui ajouta le duché d'Aquitaine aux nombreuses possessions françaises d'Henri II d'Angleterre.

{| width=100%  class="wikitable"
|-
|width=10% | Dates
|width=25% | Ducs
|colspan=2 | Notes
|-
| 854-866
| Ramnulf (ou Renoul)  († 866)
|colspan=2 | Comte de Poitiers, fils de Gérard, comte d'Auvergne.
|-
| 888-890
| Ramnulf (ou Renoul) II († 890)
|colspan=2 | Comte de Poitiers, fils de Ramnulf . Il s'intitula duc d'Aquitaine après la mort de Charles III le Gros et rejeta la suzeraineté du roi Eudes de France.

|-
| 893/909-918 
| Guillaume  le Pieux († 918)
|colspan=2 | Guilhelmide, fils de Bernard Plantevelue, parent (cousin supposé) de Ramnulf II, marquis de Gothie, comte d'Auvergne, de Berry, de Macon, du Limousin et de Lyon. Qualifié de dux en 893, et de dux Aquitanorum en 909.

|-
| 918-926  
| Guillaume II le Jeune  († 926)|colspan=2 | Guilhelmide, neveu du précédent.|-
| 926-927  
| Acfred († 927)|colspan=2 | Guilhelmide, frère du précédent. Désigne Ebles Manzer pour lui succéder.|-
| 927-932
| Ebles Manzer (le Bâtard) († 934) 
|colspan=2 | Comte de Poitiers, fils de Ramnulf II. En 932, Raoul de Bourgogne, roi de France, lui retire l'Aquitaine pour la donner à Raymond Pons.

|-
| 932-936 
| Raymond Pons († 936) 
|colspan=2 | comte de Toulouse.

|-
| 959-963 
| Guillaume III Tête d'étoupe († 963) 
|colspan=2 | Fils d'Ebles Manzer. Comte de Poitiers, du Limousin et d'Auvergne, qualifié de « comte du duché d'Aquitaine » ou de « comte palatin d'Aquitaine », mais pas de « duc d'Aquitaine ».

|-
| 963-995
| Guillaume IV Fièrebrace († 995)
|colspan=2 | Comte de Poitiers, fils du précédent.

|-
| 995-1030
| Guillaume V le Grand († 1030)
|colspan=2 | comte de Poitiers, fils du précédent.

|-
| 1030-1038
| Guillaume VI le Gros († 1038)
|colspan=2 | Comte de Poitiers, fils du précédent.

|-
| 1038-1039
| Eudes († 1039)
|colspan=2 | Comte de Gascogne de 1032 à 1039, comte de Poitiers, fils de Guillaume le Grand et demi-frère du précédent.

|-
| 1039-1058
| Guillaume VII Aigret († 1058)
|colspan=2 | Comte de Poitiers, fils de Guillaume le Grand et demi-frère des précédents.

|-
|1058-1086
| Guy-Geoffroy-Guillaume VIII († 1086)
|colspan=2 | Comte de Gascogne de 1052 à 1086, comte de Poitiers, frère du précédent.

|-
| 1086-1126
| Guillaume IX le Troubadour († 1126)
|colspan=2 | Comte de Poitiers et de Gascogne, fils du précédent.

|-
| 1126-1137
| Guillaume X le Toulousain († 1137)
|colspan=2 | Comte de Poitiers et de Gascogne, fils du précédent.

|-
| 1137-1204
| Aliénor d'Aquitaine (1122 † 1204)
|colspan=2 | Comtesse de Poitiers et de Gascogne, fille aînée du précédent, épouse d'abord Louis VII le Jeune, roi de France, dont elle divorce en 1152 puis épouse le roi Henri II Plantagenêt, futur roi d'Angleterre.

|}

 Arbre généalogique 
 Branche d'Aquitaine, jusqu'à Aliénor d'Aquitaine 
Les Ramnufides seraient également apparentés aux Guilhelmides, expliquant le choix pour succession pour le duché d'Aquitaine au début du . 

Gérard d'Auvergne est le neveu supposé Guérin II, fils de Guérin  d'Auvergne. En 868, Bernard Plantevelue devient comte d'Auvergne en épousant Ermengarde, fille supposée de Guérin .

N.b : en gras les ducs d'Aquitaine

 Généalogie des ducs d'Aquitaine, d'Ebles Manzer à Aliénor d'Aquitaine 

Les ducs d'Aquitaine inclus dans cet arbre étaient aussi comtes de Poitiers. On n'a conservé que le premier titre pour alléger le texte et pour respecter la hiérarchie nobiliaire.

 Branche d'Antioche et de Tripoli 
La maison de Poitiers a également fait souche en Orient avec Raymond de Poitiers (1115-1149), fils cadet de Guillaume IX le Troubadour, qui devint prince d'Antioche et comte de Tripoli en épousant Constance de Hauteville, héritière de son père Bohémond II de Hauteville.

 1163-1201 : Bohémond III († 1201), prince d'Antioche, fils de Raymond de Poitiers et de Constance de Hauteville.

 1201-1216 : Bohémond IV (1172 † 1233), prince d'Antioche et comte de Tripolli, second fils de Bohémond III et d'Orgueilleuse de Harenc.

 1216-1219 : Raymond-Roupen d'Antioche (1199 † 1221), fils de Raimond IV d'Antioche, comte de Tripoli (fils aîné de Bohémond III et d'Orgueilleuse de Harenc) et d'Alix d'Arménie.

 1219-1233 : Bohémond IV, restauré.

 1233-1252 : Bohémond V († 1252), prince d'Antioche et comte de Tripoli, fils de Bohémond IV et de Plaisance Embriaco, dame de Giblet.

 1252-1268 : Bohémond VI le Beau (1237 † 1275), prince d'Antioche et comte de Tripoli, fils de Bohémond V et de Lucienne de Caccamo-Segni. La ville d'Antioche fut définitivement prise en mai 1268, mais Bohémond VI conserva le titre de prince d'Antioche jusqu'à sa mort et le transmit à sa descendance dans la maison de Poitiers.

 1275-1287 : Bohémond VII († 1287), prince d'Antioche et comte de Tripoli, fils du précédent.

 1287-1299 : Lucie († 1299), princesse d'Antioche et comtesse de Tripoli, sœur du précédent, mariée à Narjod de Toucy, amiral sicilien.

 Seconde Maison de Lusignan 

 Rois de Chypre 
Henri de Poitiers-Antioche (mort en 1276), fils cadet de Bohémond IV et de Plaisance Embriaco, épousa Isabelle de Lusignan (morte en 1264), héritière du royaume de Chypre, et fonda ainsi la seconde maison de Lusignan. La branche de Poitiers-Lusignan s'éteignit en 1487 avec la reine Charlotte de Lusignan.

N.b : en gras les rois de Chypre

 1267-1284 : Hugues III de Lusignan (1235 † 1284), roi de Chypre et de Jérusalem, fils d'Henri de Poitiers-Antioche et d'Isabelle de Lusignan.

 1284-1285 : Jean  de Lusignan (1267 † 1285), roi de Chypre et de Jérusalem, fils d'Hugues III et d'Isabelle d'Ibelin.

 1285-1306 : Henri II de Lusignan (1271 † 1324), roi de Chypre, fils d'Hugues III et d'Isabelle d'Ibelin.

 1306-1310 : Amaury II de Lusignan (1272 † 1310), gouverneur de Chypre (après avoir déposé Henri II), prince de Tyr, fils d'Hugues III et d'Isabelle d'Ibelin.

 1310-1324 : Henri II de Lusignan de nouveau.

 1324-1359 : Hugues IV de Lusignan (1295 † 1359), roi de Chypre, fils de Guy de Chypre (fils d'Hugues III et d'Isabelle d'Ibelin) et d'Echive d'Ibelin.

 1359-1369 : Pierre  de Lusignan (1328 † 1369), roi de Chypre, fils de Hugues IV et d'Alix d'Ibelin.

 1369-1382 : Pierre II de Lusignan (1357 † 1382), roi de Chypre, fils de Pierre  et d'Eléonore d'Aragon.

 1382-1398 : Jacques  de Lusignan (1334 † 1398), roi de Chypre, de fils de Hugues IV et d'Alix d'Ibelin.
 
 1398-1432 : Janus de Lusignan (1375 † 1432), roi de Chypre, fils de Jacques  et d'Helvis de Brunswick-Grubenhagen.

 1432-1458 : Jean II de Lusignan (1418 † 1458), roi de Chypre, fils de Janus et de Charlotte de Bourbon.

 1458-1464 : Charlotte de Lusignan, (1442 † 1487) reine de Chypre, fille de Jean II et d'Hélène Paléologue.

 1464-1473 : Jacques II de Lusignan, le bâtard (1418 † 1473), roi de Chypre, fils illégitime de Jean II et de Mariette de Patras.

 1473-1474 : Jacques III de Lusignan, le posthume'' (1473 † 1474), fils de Jacques II et de Catherine Cornano.

 1474-1489 : Catherine Cornaro (1454 † 1510), veuve de Jacques II. Elle fut détrônée par les Vénitiens.

Rois de Petite-Arménie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des comtes de Poitiers 
 Liste des ducs d'Aquitaine
 Poitou
 Duché d'Aquitaine

Liens externes 

Famille noble française
Famille noble du Poitou
Famille noble de Guyenne
Famille des Etats latins d'Orient
Grande famille du Moyen Âge
Poitou médiéval
Aquitaine médiévale
 
Famille noble franque